

Semifinais
HJK Helsinki 1-3 ÅIFK Turku

Reipas Viipuri 6-2 Ponteva Viipuri

Final
 ÅIFK Turku 4-2 Reipas Viipuri

Ligações externas 
  Finland - List of final tables (RSSSF)
Campeonato Finlandês de Futebol